Bretterspitze peut faire référence à :
 Bretterspitze (), montagne dans les Hohe Tauern, au Tyrol ;
 Bretterspitze (), montagne dans les Alpes d'Allgäu, au Tyrol.